Ludwik III Wittelsbach (ur. 23 stycznia 1378, zm. 30 grudnia 1436 Heidelberg) – elektor Palatynatu Reńskiego.

Syn króla Niemiec Ruprechta i Elżbiety Hohenzollern. Po śmierci Ruprechta tereny Palatynatu zostały podzielone pomiędzy jego czterech synów. Ludwik, jako najstarszy syn, otrzymał największą część z siedzibą w Heidelbergu oraz tytuł Elektora Rzeszy. Zrezygnował ze starań o koronę królewską. Brał udział w soborze w Konstancji.

15 sierpnia 1401 roku ożenił się z Blanką Lancaster (1393-1409), córką króla Anglii Henryka IV i Marii de Bohun. Mieli jednego syna Ruprechta (1406-1426). Po jego śmierci Ludwik udał się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Wrócił z niej ciężko chory i niezdolny do sprawowania władzy. W związku z tym faktyczne rządy w Palatynacie i opiekę nad dziećmi Ludwika objął jego brat Otto.

30 listopada 1417 roku Ludwik ożenił się ponownie z Matyldą Sabaudzką (1390-1438), mieli 5 dzieci:
 Matyldę (1419-1482) – od 1436 roku żonę hrabiego Ludwika Wirtemberskiego, od 1452 roku żonę arcyksięcia Albrechta VI Habsburga (1418-1463).
 Ludwika (1424-1449) – elektora Palatynatu
 Fryderyka (1425-1476) – elektora Palatynatu
 Ruprechta (1427-1480) – arcybiskupa Kolonii
Małgorzatę (ok. 1428-1466) – zakonnica w klasztorze w Liebenau.

Uczestnicy soboru w Konstancji
Wittelsbachowie
Władcy Palatynatu
Urodzeni w 1378
Zmarli w 1436